Stobno ist der Name von zwei Dörfern in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Stobno (Trzcianka) (ehemals Stöwen, Netzekreis)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Stobno (Kołbaskowo) (ehemals Stöven, Pölitzer Kreis)